Carl Corazzini (né le  à Framingham aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière 
Carl Corazzini commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2003 avec les Bruins de Boston où il ne jouera qu'une saison avant de rejoindre en 2006 les Blackhawks de Chicago.

Entre 2003 et 2006, il évoluera surtout en Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Norfolk.

En 2007 il s'engage avec les Red Wings de Détroit.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Terriers de Boston|| NCAA|| 37|| 9|| 6|| 15|| 4|| - || -|| -||- ||-
|-
| 1998-1999|| Terriers de Boston|| NCAA|| 37|| 15|| 9|| 24|| 12|| -|| -|| -||- ||-
|-
| 1999-2000|| Terriers de Boston|| NCAA|| 42|| 22|| 20|| 42|| 44|| -|| -|| -||- ||-
|-
| 2000-2001|| Terriers de Boston|| NCAA|| 34|| 16|| 20|| 36|| 48|| -|| -|| -||- ||-
|-
| 2001-2002|| Bruins de Providence|| LAH|| 61|| 7|| 8|| 15|| 10|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2002-2003|| Bruins de Providence||  LAH|| 33|| 7|| 6|| 13|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003||Boardwalk Bullies de Atlantic-City || ECHL|| 27|| 13|| 8|| 21|| 14|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2003-2004|| Bruins de Providence||  LAH|| 62|| 16|| 9|| 25|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Bruins de Boston|| LNH|| 12|| 2|| 0|| 2|| 0|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2004-2005|| Bears de Hershey||  LAH|| 52|| 10|| 13|| 23|| 6|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2004-2005|| Bruins de Providence||  LAH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 75|| 26|| 29|| 55|| 16|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2006-2007|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 68|| 28|| 29|| 57|| 18|| 6|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2007-2008|| Griffins de Grand Rapids||  LAH|| 80|| 24|| 36|| 60|| 14|| - || -|| -||- ||-
|-
| 2008-2009|| Falcons de Springfield||  LAH|| 55|| 7|| 12|| 19|| 18||- || -|| -||- ||-
|-
| 2008-2009 || Rivermen de Peoria||  LAH|| 25|| 4|| 9|| 13|| 4|| 7|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||5 ||0 ||1 ||1 || 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| VIK Västerås HK || Allsvenskan || 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| ERC Ingolstadt || DEL || 15|| 5|| 5|| 10|| 2|| 10|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2010-2011|| Straubing Tigers || DEL || 50|| 10|| 19|| 29|| 35|| -|| -|| -|| -|| -

| 19|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || ||

Références 

Naissance en avril 1979
Naissance à Framingham
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du ERC Ingolstadt
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché